

Geografia 
Stati Uniti d'America
Troup – contea della Georgia
Troup – città del Texas

Persone 
Bobby Troup (1918-1999) – attore, pianista e cantautore statunitense
George M. Troup (1780-1856) – politico statunitense
Torell Troup (1988) – giocatore di football americano statunitense

Pagine di disambiguazione